В одиночному розряді тенісного турніру Taranto Open 1994, який проходив в рамках Туру WTA 1994, Жулі Алар здобула титул, у фіналі перемігши Іріну Спирлю 6–2, 6–3.

Сіяні гравчині 

  Юдіт Візнер (1-ше коло)
  Бренда Шульц (півфінал)
  Жулі Алар (переможниця)
  Міріам Ореманс (1-ше коло)

 Радка Бобкова (2-ге коло)
 Сандра Чеккіні (чвертьфінал)
 Крісті Богерт (1-ше коло)
 Домінік Монамі (1-ше коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

Ilva Trophy